Naoki Maeda (voetballer, 1994)
 Naoki Maeda (voetballer, 1996)